

Расхитители (Reavers) 
Расхитители (Reavers) — команда злодеев состоящая из киборгов, которая появляется во вселенной Marvel Comics. Расхитители посвятили себя уничтожению мутантов Людей Икс, а некоторые из них особенно хотели отомстить Росомахе. Команда впервые появился в комиксе под названием Невероятные Люди Икс #229, а их создателями являются писатель Крис Клэрмонт и Марк Сильвестри.

Биография 
Барахольщики

Первая команда киборгов называющая себя Расхитителями располагались в подземном комплексе под городом-призраком Кутерман Крик (Cooterman’s Creek) расположенного в Северной Австралии. Расхитителями выступали в качестве воров их команда насчитывала десятки участников. Их база была оснащена самой современной компьютерной техникой, подвалом и системой туннелей. Расхитителями заставили мутанта по имени Проводник (Gateway) телепортировать их в различные места по всему миру, где они совершали ограбления. Узнав о существовании Расхитителей, Люди Икс в сражении победили Расхитителей и прогнали их с базы, которую позже использовали сами. Люди Икс уничтожили некоторых Расхитителей и вынуждают большинство войти в мистическую Рискованную Осаду (Siege Perilous). Только Красавчику, Черепу Уничтожителю и Костолому удаётся сбежать.

Расхитители Дональда Пирса

Расхитители были повторно собраны Дональдом Пирсом, который изменяет направление команды, делая из неё отряд для убийств. Их их действия направлены, чтобы отомстить Людям Икс в частности и истреблению мутантов в целом. Пирс объединяет троих выживших из оригинальной команды с Леди Смертельный Удар и троицей бывших участников Клуба Адского Огня (Hellfire Club), наемников по имени: Коул, Макон и Рис. Не даётся никакого объяснения, почему Красавчик, Череп Уничтожитель и Костолом стали сотрудничать с командой, которые за исключением Пирса утверждают, что являются создателями оригинальной команды Расхитителей. Причины вступления Леди Смертельный Удар в команду ещё более непонятна, так как, она утверждает, что у неё отсутствует интерес к их главной цели, уничтожение мутантов.

В то время как Люди Икс покинули свою базу в Австралии, Расхитители воспользовались моментом, захватывают её и ждут возвращения команды. Однако, когда герои возвращаются на базу им приходится бежать через портал Рискованная Осада (Siege Perilous), так как понимают, что им не выиграть. Команда была разбросана по всей планете, а большинство из них потеряли свои воспоминания на некоторое время. Тем временем, на базу возвращается Росомаха, который был в отпуске на острове Мадрипур. Расхитителям удаётся захватить его, они начинают пытать Логана, а после распяли его. Росомаха был спасён Джубили. Затем Расхитители нападают на исследовательский центр на Острове Мюр (Muir Island), предполагая, что Росомаха и Джубили отправились именно туда. Там они сражаются против команды Сила Свободы (Freedom Force) и Мойры МакТаггерт (Moira MacTaggert), им удаётся убить Каменную Стену (Stonewall) и Сандера (Sunder). Во время нападения на остров Мюр, Череп Уничтожитель был деактивирован Кузнецом (Forge) и Расхитителям приходится отступить. Дональд Пирс также спасает тяжело раненого пилота по имени Цилла Маркам (Cylla Markham), которая соглашается быть преобразована в киборга.

Расхитители (Reavers)

Примерно в это время (комикс Каратель vol.2 #33), Костолом, Риc и Красавчик отправляются на один из складов в Нью-Йорке после того, как Микрочип, напарник Карателя, проникает в их компьютерную систему. Временное отсутствие Проводника (Gateway) дает Карателю и Микрочипу достаточно времени для эвакуации людей. Склад уничтожен, но двое сбегают в канализацию. Расхитители вновь сталкиваются с Карателем. В перестрелке Расхитители убивают кузена Микрочипа. Каратель подрывает троицу, они получают различные ранения, особенно тяжело ранен Костолом, чьи кибернетические ноги были оторваны. Расхитителям приходится отступить.

Затем Расхитители нападают на компанию Белой Королевы (White Queen), Фрост Течнотикс. Они захватывают Роуг (Rogue), которая вернулась из Рискованной Осады, тогда Роуг была спасена Мисс Марвел. Дональд Пирс превращает Циллу Маркам в нового Череп Уничтожитель (хотя она обычно носит имя Цилла). Позже Леди Смертельный Удар ищет Росомаху в Мадрипуре и Ванкувере. Тем временем Пирс создаёт андроида по имени Элси-Ди (Elsie-Dee) и андроида двойника Росомахи по имени «Альберт», чтобы убить Росомаху. Однако его план проваливается, когда Элси-Ди решает этого не делат

Комплекс Мессии

Расхитители возвращаются в сюжете Комплекс Мессии, под командованием Леди Смертельный Удар. Судя по конструкции их костюмов, а также видения боя, эти новые Расхитители участники Очистителей (Purifiers) с обновленной кибернетическими устройствами, а не классические участники команды. Они собраны в элитное подразделение, предназначенных для ликвидации сопротивления мутантов, Расхитителям удается выследить и сразиться с Кабелем в Альберте, Канада, пред тем как подверглись нападению новой команды Сила Икс (X-Force). В последующем бою был убит Калибан и ранен Кабель, после чего сражение прекращается командой Росомахи. Леди

Руководство 
Главный управляющий —Дональд Пирс
Дональд Пирс родился в Филадельфии, штат Пенсильвания. Пирс впервые появляется в качестве высокопоставленного члена Внутреннего Круга Клуба Адского Огня, в котором, он занимает должность Белого Слона. Тем не менее, Пирс является ненавистником мутантов, и вступил в клуб только для того, чтобы убить других участников Внутреннего Круга, которые являются мутантами. В дополнение к ненависти к мутантам, Пирс также на дух не переносит определенные национальности и скрывает в себе чувство отвращения к самому себе из-за того, что он киборг, обращаясь к себе как «половина человека». Он является генеральным директором и основным акционером Пирс-Консолидейтед Майнинг и работает в горном лабораторном комплексе расположенного в городе Камерон, штат Кентукки. Однажды, Пирс и его наемники похитили Профессора Ксавьера и Тессу в заговоре против Клуба Адского Огня и Людей Икс, но, несмотря на устройство защиты от телепатических атак, он потерпел поражение от Ксавьера. Пирс передан Тессе из Клуба Адского Огня, исключен из Внутреннего Круга и отправлен в секретный изолятор в одном из сооружений Шоу Индастриз в Кентукки.

Деятельность 
Расхитители посвятили себя уничтожению мутантов Людей Икс, а некоторые из них особенно хотели отомстить Росомахе

Состав команды Расхитители 
Первая Команда:
Костолом (Bonebreaker)
Череп Уничтожитель (Skullbuster)
Красавчик (Pretty Boy)
Другие неизвестные участники

Вторая Команда:
Дональд Пирс (Donald Pierce) — лидер
Леди Смертельный Удар (Lady Deathstrike)
Коул (Cole)
Мацон (Macon)
Риз (Reese)
Костолом (Bonebreaker)
Череп Уничтожитель (Skullbuster)
Череп Уничтожитель / Цилла Маркам (Skullbuster)
Красавчик (Pretty Boy)

Третья Команда:
Дональд Пирс (Donald Pierce) — лидер
Эликсир (Elixir)
Дункан (Duncan)
Другие неизвестные участники

Новый Состав:
Леди Смертельный Удар (Lady Deathstrike)
Другие неизвестные участники

Появление на телевидении 
Мультсериалы:

Расхитители в мультсериале Люди Икс

Расхитители появляются в мультсериале «Люди Икс» вышедший в 1992 году. Расхитители были под руководством Леди Смертельный Удар, в двух частях эпизода под названием «Гостья из прошлого».

Расхитители в мультсериале Росомаха и Люди Икс

Расхитители появляются в мультсериале «Росомаха и Люди Икс». Они появляются в эпизодах «Калибр Икс» и «Охотничий заказник». Они являются людьми Моджо и Спирали. Команда Расхитителей представлена в лице Риса, Коул, Макон и женщина по имени Рикошет.

Компьютерные игры 
Расхитители в игре «Ultimate Marvel vs. Capcom 3».

Расхитители в игре «X-Men».

Вымышленные организации